

Geografia
Brasile
 Penedo – comune dello stato dell'Alagoas
 Penedo – distretto di Rio de Janeiro
 Microregione di Penedo – microregione dell'Alagoas

Persone
 Jaime Penedo – ex calciatore panamense